Râul Tarnița se poate referi la:

 Tarnița - afluent al râului Bistra
 Tarnița - afluent al Jiului